Como achicoria o lechuguilla se conoce a:

 El género Cichorium en general.

 La especie C. intybus, la achicoria común.

 La especie sólo lejanamente relacionada Taraxacum officinale, la achicoria amarga.

 El nombre común de la planta Aconitum napellus.
 Chaptalia nutans.
 Cichorium endivia en Cuba.
 El nombre común de la planta Chondrilla juncea.
 El nombre común de la planta Crepis albida.
 El nombre común de la planta Crepis vesicaria.
 Elephantopus scaber en Costa Rica.
 Hypochaeris chillensis también se conoce como achicoria del campo (en Argentina).
 Hypochaeris radicata también se conoce como achicoria de monte (en Argentina).
 Lactuca virosa, que tiene efectos sedantes.
 El nombre común de la planta Leontodon longirostris.
 El nombre común de la planta Sonchus oleraceus.
 El nombre común de la planta Vicia hirsuta.